Абу́ Абдулла́х  ибн Ю́суф (), по прозвищу аль-Гани биллах (;  — ) — 8-й и 11-й эмир Гранады из династии Насридов, правивший с 1354 по 1359 год и с 1362 по 1391 год. Сын Юсуфа I.

Биография 
После убийства своего отца Мухаммад V вступил на трон, но реальное управление эмиратом было в руках у старого визиря Ридвана, поддерживавшего с кастильцами мир. В 1359 году в результате заговора Мухаммад V был выдворен из страны в Марокко.

В 1362 году уже при помощи кастильцев Мухаммад V возвращается в Гранаду. Утвердившись на престоле, он правил последующие 30 лет, большая часть его правления была отмечена гражданскими распрями и семейными раздорами. Эмир использовал династическую борьбу за кастильский престол между сводными братьями Педро I Жестоким и Энрике II де Трастамара, чтобы вернуть Гранаде ряд территорий, утраченных в прошлые годы (Альхесирас с округой). В 1373 г. подписал мир с Энрике II Кастильским.

В Альгамбре при Мухаммаде V, в её цитадели, появились Львиный двор и Миртовый двор, а также окружающие их павильоны в мавританском стиле. Пользовался репутацией покровителя искусства и культуры (его визирем был учёный-полимат Ибн аль-Хатиб). Умер в Гранаде в 1391 г. Трон унаследовал сын Абуль-Хаджадж аль-Мустагани Юсуф ибн Мухаммад V.

Литература 
 The Alhambra From the Ninth Century to Yusuf I (1354). vol. 1. Saqi Books, 1997.
 Pedro the Cruel of Castile 1350—1359 (The Medieval Mediterranean : Peoples, Economies and Cultures, 400—1453, Vol 6) by Clara Esto; Brill Academic Publishers, 1995
 The Three Great Sultans of al-Dawla al-Ismā'īliyya al-Naṣriyya Who Built the Fourteenth-Century Alhambra: Ismā'īl I, Yūsuf I, Muḥammad V (713—793/1314-1391) Antonio Fernández-Puertas, Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, Vol. 7, No. 1 (Apr., 1997), pp. 1-25

Правители Европы XIV века